Die Fußball-Amateurliga Berlin 1969/70 war die zwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der BFC Alemannia 90 wurde Berliner Amateurmeister 1970, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Regionalliga war der VfL Nord Berlin, während der Spandauer BC 06, der SC Union 06 Berlin und der CFC Hertha 06 aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1969/70 auf f-archiv.de

1969
Fußballsaison 1969/70